Înapoi la articolul : Orășelul Leneș

Orășelul Leneș
Seriale pentru copii
Liste de episoade ale serialelor de animație